Ел Кантон има више значења:

 Ел Кантон (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кантон (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кантон (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кантон (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кантон (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кантон (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кантон (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кантон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кантон (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кантон (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кантон (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кантон (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику